Кито́вое — село на острове Итуруп в 2 км от Курильска. Согласно административно-территориальному делению России, контролирующей Итуруп, село расположено в Курильском городском округе Сахалинской области России. Находится на берегу Охотского моря.

История 
До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Хоккайдо и называлось . После присоединения Курильских островов к СССР село получило современное название (предлагался также вариант Уголок).

Население 

По переписи 2002 года, население — 625 человек (377 мужчин, 248 женщин). Преобладающая национальность — русские (81 %).

Энергетика 
4 дизельные электростанции.

Примечания 

Населённые пункты Курильского городского округа